El término familiar puede referirse, en esta enciclopedia:

 a lo relativo a la familia;
 al espíritu familiar, un tipo de ente mitológico (véase también El Familiar, un ser mitológico de Argentina);
 al automóvil familiar, un tipo de carrocería;
 al Familiar de la Inquisición.